Энсинас:

 Энсинас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Энсинас, Алисия (род. 1954) — известная мексиканская актриса кино, телевидения и театра.
 Энсинас, Рамон (1893—1967) — испанский футболист и тренер.